Molekulska formula -{C24H18O12}- se može odnositi na:

 Tetrafukol A
 Tetrafloretol C